Mickey Mouse puede referirse a:

Cine y televisión
 Mickey Mouse, un personaje animado creado por Walt Disney.
 Mickey Mouse (serie cinematográfica), 1928–1953
 Mickey Mouse (serie de televisión), 2013–2019

Cómics
 Mickey Mouse (tira cómica), una tira de prensa, 1930–1976
 Mickey Mouse (cómic) o Mickey Mouse and Friends, una serie de cómics, 1941–2011
 Walt Disney's Mickey Mouse, una serie recopilatoria de cómics, 2011–presente

Wikipedia:Desambiguación